

Geografia 
 Massing – comune tedesco nel land della Baviera

Persone 
 Benjamin Massing – calciatore camerunese
 Hede Massing – attrice e agente segreto austriaca
 Paul Massing – sociologo e agente segreto tedesco